Hendrik Cleyndert (natuurbeschermer)
 Hendrik Cleyndert (wethouder)